lejek (anatomia)
 lejek (sprzęt laboratoryjny)
 lejek (fotografia)